Il doppio del torneo di tennis Lima Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Pablo Albano e Martín García che hanno battuto in finale Mariano Hood e Sebastián Prieto 7-6, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 Mariano Hood /  Sebastián Prieto (finale)
 Pablo Albano /  Martín García (Campioni)

 Diego del Río /  Daniel Orsanic (semifinali)
 Gábor Köves /  Paul Rosner (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Lima Challenger 1999